Abd-al-Massih ibn Ishaq al-Kindí, apologista del cristianisme vers 830
 Abu-Yússuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindí (801-873), gran filòsof àrab 
 Abu-Úmar Muhàmmad ibn Yússuf at-Tujibí al-Kindí (18 de gener de 897 - 16 d'octubre de 961), historiador d'Egipte